

Саммервілл — місто, штат Джорджія
 Саммервілл — місто, штат Орегон
 Саммервілл — місто, штат Пенсільванія
 Саммервілл — місто, штат Південна Кароліна

Див. також 
 Самервілл